Ein Engel auf Erden steht für:

 Ein Engel auf Erden (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1984–1989)
 Ein Engel auf Erden (Film), deutscher Spielfilm mit Romy Schneider (1959)